Ходање 35 километара у женској конкуренцији  на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 22. јула 2022. на Хејвард филду.

На овом првенству ова дисциплина је била први пут на програму.

Земље учеснице 
Учествовало је 41 атлетичарка из 20 земаља.

  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у ходању на 35 км за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки У 2022. години је пре почетка светског првенства (15. јул 2022.) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Финале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године са почетком у 06:15 по локалном времену.,

Пролазна времена 
Времена су после сваких 5 километара.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. на сајту WA
 Званични сајт World Athletics
 Резултати ходања на 35 км на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Ходање на 50 км на Светском првенству у атлетици на отвореном